Op het toernooi van Wimbledon in 2001 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 27 juni tot en met 7 juli 2001.

Toernooisamenvatting 
De titelverdedigsters, de zussen Venus en Serena Williams, waren als vierde geplaatst. Voor hun derderondepartij tegen het zestiende reekshoofd, Martina Navrátilová en Arantxa Sánchez Vicario, lieten zij echter verstek gaan.

Het als eerste geplaatste Amerikaans/Australisch duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als negende geplaatste koppel Kim Clijsters (België) en Ai Sugiyama (Japan) in twee sets. Het was hun twintigste gezamenlijke titel. Raymond had daarnaast nog drie dubbelspeltitels met andere partners; Stubbs negen.

Belgische en Nederlandse speelsters 
De Belgische Justine Henin speelde samen met de Spaanse Magüi Serna – zij wonnen hun eerste twee partijen, maar lieten verstek gaan voor de derde ronde.

De Belgische Laurence Courtois speelde samen met de Russin Lina Krasnoroetskaja – zij bereikten de tweede ronde.

De Belgische Els Callens speelde samen met de Amerikaanse Meghann Shaughnessy – dit duo was als zesde geplaatst, maar verloor al in de eerste ronde.

Het Nederlandse team Kristie Boogert / Miriam Oremans bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Caroline Vis was samen met de Amerikaanse Nicole Arendt als achtste geplaatst – ook zij haalden de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2001